Buchheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Buchheim, Köln – stadsdel i Köln, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln, 
 Buchheim, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Buchheim, Heideland – en ortsdel i Heideland, Thüringen,